Castroverde de Cerrato kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castroverde de Cerrato (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castroverde de Cerrato (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar